Vatamanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Vatamanu (1937–1993), doctor în chimie, poet, publicist și om politic moldovean.
 Vasile Vatamanu (1955–2011), jurnalist și om politic moldovean.

Vezi și
 Vataman